Хорст Брюннер (, 21 февраля 1929 года,  — 19 июня 2008 года, Бланкензее) — военный деятель ГДР, в 1985—1989 годах начальник Главного политического управления ННА ГДР, генерал-полковник (1987 год).

Биография 
Из семьи каменщика. После окончания школы в 1943—1946 годах учился по специальности «экономист по сбыту и снабжению».

В 1946 году вступил в Союз свободной немецкой молодёжи. Член СЕПГ с 1948 года.

В 1946—1949 годах работал в окружном полицейском управлении Лобау.

В 1949—1951 годах служил политруком в школе народной полиции в Пирне. В 1952—1956 годах служил на различных должностях в Казарменной народной полиции.

В 1956—1958 годах — начальник политотдела и заместитель командира 6-й мотострелковой дивизии (Пренцлау). В 1959—1962 годах он проходил обучение в Военной Академии ННА.

В 1962—1965 годах — начальник отдела в Главном политическом управлении Министерства национальной обороны ГДР.

С 1 марта 1965 года по 28 февраля 1968 годах — начальник политического управления и заместитель командующего пограничными войсками ГДР.

В 1968—1970 годах учился в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР. После своего возвращения в качестве дипломированного военного специалиста он 1 марта 1971 года получил звание генерал-майора и 21 мая был назначен на должность руководителя политического управления и заместителя командующего 3-м военным округом (Лейпциг).

14 сентября 1972 года снова последовал перевод Брюннера на работу в Главное политическое управление Министерства национальной обороны ГДР.

1 марта 1976 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В этом же году он стал кандидатом в члены ЦК СЕПГ.

С 10 декабря 1985 года по 31 декабря 1989 года Брюннер в качестве преемника Хайнца Кесслера занимал должность заместителя министра национальной обороны и начальника Главного политического управления.

1 марта 1986 года Брюннеру было присвоено звание генерал-полковника. Он один из одиннадцати высших офицеров армии ГДР, которые имели такое звание. В 1986—1989 годах он одновременно был членом Национального совета обороны ГДР. С 1986 года по 17 марта 1990 года он также являлся депутатом Народной палаты ГДР.

Хорст Брюннер был уволен в отставку вместе с генерал-полковниками Хорстом Штехбартом и Вольфгангом Рейнхольдом 31 декабря 1989 года. В 1998 году  признал его и ещё нескольких человек косвенно причастными к убийствам в районе Берлинской стены, приговорив Брюннера к двум годам лишения свободы условно.

Воинские звания 
 Генерал-майор — 1 марта 1971 года;
 Генерал-лейтенант — 1 марта 1976 года;
 Генерал-полковник — 1 марта 1986 года.

Награды 
 Орден Карла Маркса (1989)
 Орден Шарнхорста (1984)
 Боевой орден «За заслуги перед народом и Отечеством» I степени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» в золоте (1986)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» в серебре (1978)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» в бронзе
 Медаль «Заслуженный член Национальной Народной Армии» (1981)
 Медаль Эрнста Шнеллера в золоте (1980)
 Орден Дружбы народов (СССР, 1989)

Ссылки 
 

Генерал-полковники (ГДР)
Члены ЦК СЕПГ
Члены Народной палаты ГДР
Выпускники Военной академии Генерального штаба